Осойник — поселення в общині Железнікі, Горенський регіон, Словенія.
 Осойник — поселення в общині Семич, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.